Marie Tereza Habsburská (10. září 1638, Madrid – 30. července 1683, Versailles) byla španělská infantka a francouzská královna jako manželka francouzského krále Ludvíka XIV.

Původ 
Narodila se z prvního manželství španělského krále Filipa IV. s Izabelou Bourbonskou. Otec byl synem krále Filipa III. a jeho manželky Markéty Štýrské. Oba prarodiče z otcovy strany náleželi k Habsburské dynastii a jejich dědové byli bratři, císařové Karel V. a Ferdinand I. Matka Izabela se narodila z manželství hugenotského krále Francie Jindřicha IV. Bourbonského s Marií Medicejskou a jejím bratrem byl Ludvík XIII., otec pozdějšího manžela Marie Terezy.

Marie Tereza se sice narodila již jako osmý potomek z tohoto manželství, ale měla pouze jediného bratra, který se dožil dospělosti. Po Baltazarově smrti (1646) se otec 8. listopadu 1649 oženil (matka zemřela v roce 1644) s Marií Annou Habsburskou a rodina se rozrostla o Markétu (1651–1673), pozdější první manželku císaře Leopolda I., a Karla (1661–1700), jehož smrtí skončila vláda habsburské dynastie nad Španělskem.

Sňatek 
V baskickém Saint-Jean-de-Luz se 9. června 1660 provdala za svého bratrance 1. stupně (rodiče manželů byli sourozenci), francouzského krále Ludvíka XIV. Sňatek se uskutečnil v rámci Pyrenejského míru, který ukončil francouzsko-španělskou válku.

Potomci 
Marie Tereza měla se svým manželem šest dětí (tři syny a tři dcery), z nichž však pouze nejstarší syn se dožil dospělosti. I on však zemřel dříve než jeho otec a na francouzský trůn nakonec usedl až jeho vnuk, tedy pravnuk Ludvíka XIV.
 1. Ludvík Francouzský (1. 11. 1661 Fontainebleau – 14. 4. 1711 Meudon), Velký dauphin
 ⚭ 1680 Marie Anna Bavorská (28. 11. 1660 Mnichov – 20. 4. 1690 Versailles)
 2. Anna Alžběta (18. 11. 1662 Paříž – 30. 12. 1662 tamtéž)
 3. Marie Anna (16. 11. 1664 Paříž – 26. 12. 1664 tamtéž)
 4. Marie Tereza (2. 1. 1667 Saint-Germain-en-Laye – 1. 3. 1672 tamtéž)
 5. Filip Karel (5. 8. 1668 Saint-Germain-en-Laye – 10. 7. 1671 tamtéž), vévoda z Anjou
 6. Ludvík František (14. 6. 1672 Saint-Germain-en-Laye – 4. 11. 1672 tamtéž), vévoda z Anjou

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Ženy Ludvíka XIV.

Francouzské královny
Francouzští regenti
Bourbon-Anjou
Portugalské infantky
Portugalští římští katolíci
Katoličtí panovníci
Habsburkové v 17. století
Španělské infantky
Francouzské osobnosti 17. století
Kastilské infantky
Aragonské infantky
Navarrské královny
Španělští Habsburkové
Sicilské princezny
Neapolské princezny
Dvůr Ludvíka XIV.
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 10. září
Narození v roce 1638
Úmrtí 30. července
Úmrtí v roce 1683
Úmrtí ve Versailles
Narození v Madridu
Ženy